Лянино — название населённых пунктов в России:
 Лянино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Лянино — село в Здвинском районе Новосибирской области.
 Лянино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.